Seitendorf ist der deutsche Name folgender Dörfer:

 in Deutschland:
 Seitendorf (Heilsbronn), Ortsteil der Stadt Heilsbronn, Landkreis Ansbach, Bayern

 in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien:
 Gniewoszów (Międzylesie), Stadt-und-Land-Gemeinde Międzylesie (ehemals Seitendorf, Landkreis Habelschwerdt, Niederschlesien)
 Mysłów, Stadt-und-Land-Gemeinde Bolków (ehemals Seitendorf, Landkreis Jauer, Niederschlesien)
 Poniatów (Wałbrzych), Stadt Wałbrzych (ehemals Seitendorf, Landkreis Waldenburg, Niederschlesien)
 Sienna (Stronie Śląskie), Stadt-und-Land-Gemeinde Stronie Śląskie (ehemals Seitendorf, Landkreis Habelschwerdt)
 Sieroszów, Stadt-und-Land-Gemeinde Ząbkowice Śląskie (ehemals Seitendorf, Landkreis Frankenstein, Niederschlesien)
 Ustronie (Lwówek Śląski), Stadt-und-Land-Gemeinde Lwówek Śląski (ehemals Seitendorf, Landkreis Löwenberg, Niederschlesien)
 Zatonie, Stadt Bogatynia (ehemals Seitendorf, Landkreis Zittau, Sachsen)

 in der Region Mährisch-Schlesien der Tschechischen Republik:
 Hladké Životice, Okres Nový Jičín (ehemals Seitendorf bei Zauchtel, Landkreis Neu Titschein, Sudetenland)
 Horní Životice, Okres Bruntál (ehemals Seitendorf, Landkreis Freudenthal, Sudetenland)
 Životice (Dívčí Hrad), Gemeinde Dívčí Hrad, Okres Opava (ehemals Seitendorf, Landkreis Jägerndorf, Sudetenland)
 Životice u Nového Jičína, Okres Nový Jičín (ehemals Seitendorf bei Neu Titschein, Landkreis Neu Titschein, Sudetenland)
Siehe auch:
Seidendorf